Вертушкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вертушкино —  деревня в Печорском районе Псковской области, Круппская волость.
 Вертушкино —  деревня в Печорском районе Псковской области, Новоизборская волость.